Dalton (Da) – nazwa jednostki masy atomowej (mu)
 Dalton – program do obliczeń kwantowochemicznych

Geografia 
 Dalton – moszaw w Izraelu
Dalton – krater na Księżycu

Stany Zjednoczone 
 Miejscowości
 Dalton – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Whitfield
 Dalton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail
 Dalton – miejscowość w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Dalton – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Chariton
 Dalton – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cheyenne
 Dalton – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Dalton – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Dalton – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Dalton – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Dalton – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Gminy
 Dalton (ang. Dalton Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Randolph
 Dalton (ang. Dalton Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Dalton (ang. Dalton Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Dalton (ang. Dalton Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Muskegon
 Dalton (ang. Dalton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös

Wielka Brytania 
 Dalton – miejscowość w hrabstwie Kumbrii (Anglia) 
 Dalton (Hambleton) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Dalton – miejscowość w Hexhamshire, w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Dalton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Dalton (Richmondshire) – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Dalton – miejscowość w hrabstwie South Yorkshire (Anglia)
 Dalton – miejscowość w Stamfordham, w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Dalton – miejscowość w hrabstwie West Yorkshire (Anglia)
 Dalton Magna – miejscowość w Rotherham, w hrabstwie South Yorkshire (Anglia) 
 Dalton Parva – miejscowość w Rotherham, w hrabstwie South Yorkshire (Anglia) 
 Dalton Piercy – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia) 
 Dalton-in-Furness – miasto w hrabstwie Kumbrii (Anglia) 
 Dalton-le-Dale – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia) 
 Dalton-on-Tees – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 North Dalton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 South Dalton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)

Osoby

Osoby o imieniu Dalton 

 Dalton Grant – brytyjski lekkoatleta
 Dalton Trumbo – amerykański scenograf
 Dalton Briggs – rosyjski aktor pornograficzny
 Dalton James – amerykański aktor
 Dalton Vigh – brazylijski aktor

Osoby o nazwisku Dalton 
 Daniel Dalton – brytyjski polityk i krykiecista, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji
 Dorothy Dalton – amerykańska aktorka filmowa
 John Dalton – fizyk angielski
 Hugh Dalton – brytyjski polityk
 Mark Dalton – amerykański aktor gejowskich filmów pornograficznych i fotomodel magazynów pornograficznych
 Matt Dalton – kanadyjski hokeista
 Timothy Dalton – brytyjski aktor
 Tony Dalton – meksykański aktor i narrator
 Tristram Dalton – amerykański prawnik, kupiec i polityk ze stanu Massachusetts
Ray Dalton – amerykański piosenkarz

Zobacz też 
 Daltonowie
Dalton-in-Furness
Daltonizm